Mil kan betrekking hebben op of verwijzen naar:
Mil (lengtemaat), een oude Angelsaksische lengtemaat; 
Mil (hoekmaat), een vooral bij het leger gebruikte hoekmaat;
Mil (helikopterbouwer), verkorte naam van het voormalige Sovjet-Russische helikopter ontwerpbureau;
Michail Mil, oprichter van de Mil Moskouse Helikopter Fabriek;
Maltese lire, één-duizendste deel van een Maltese Lira, de munteenheid van Malta;
.mil, de top level domeinnaam van het Amerikaanse Ministerie van Defensie;
Militair, een persoon die diensten verricht in dienst van een krijgsmacht;
Mil, Luxemburgse stripreeks van Gab Weis